Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 605 dans le monde.
 
 Route 605 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Interstate 605 aux États-Unis
 Route nationale 605 en France